Giairo Ermeti, ciclista italiano
Gianluca Ermeti, nuotatore italiano